Владимир Антонович Плютинский () — советский украинский агроном и организатор сельскохозяйственного производства, председатель колхоза «Заря коммунизма» Ровенского района Ровенской области Украинской ССР, председатель агрокорпорации «Заря». Народный депутат СССР. Дважды Герой Социалистического Труда (1971, 1986).

Биография 
Родился 4 мая 1927 года в селе Борисов Изяславского района (ныне в Хмельницкой области). Член ВКП(б) с 1951 года.

В 1943—1944 годах — участник партизанского движения.

С 1944 году — инструктор Плужнянского райкома комсомола, секретарь комсомольской организации Коменского лесопункта, бригадир, председатель колхоза в Волочисском районе (Хмельницкая область).

Председатель правления артели «Коопхим» (1946—1951), председатель колхоза имени К. Е. Ворошилова Клеванского района (1951—1958).

С 1958 года — председатель колхоза «Заря коммунизма» Ровенского района Ровенской области.

Заочно окончил Дубновский сельскохозяйственный техникум (1964) и Львовский СХИ (1978).

С 1987 года — председатель агрокорпорации «Заря» Ровенской области.

Жил в селе Заря Ровненской области Украины. Умер 14 сентября 2009 года в селе Заря, где и похоронен.

Общественная работа 
 Член ЦК КПСС (1990—1991);
 Народный депутат СССР;
 Депутат Верховного Совета УССР VII—XII созывов;
 Народный депутат Украины III—IV созывов.

Награды 
 Дважды Герой Социалистического Труда:
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года Плютинскому Владимиру Антоновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»;
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1986 года за выдающиеся достижения в развитии сельскохозяйственного производства и социальном переустройстве села, успешное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки по производству и продаже государству продукции земледелия и животноводства председатель колхоза «Заря коммунизма» Ровенского района Ровенской области Плютинский Владимир Антонович награждён орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот».
 Трижды Орден Ленина;
 Орден Отечественной войны 2-й степени;
 Орден Дружбы Народов;
 Орден «Знак Почёта»;
 Орден «За заслуги» 3-й степени (Украина);
 Заслуженный работник сельского хозяйства Украинской ССР;
 Медали.

Память 
В селе Заря, где находится центральная усадьба агропромышленной корпорации «Заря», установлен бюст В. А. Плютинского.

Ссылки 
 
 Новости Украины и мира: Умер дважды Герой социалистического труда Владимир Плютинский
 РІВНЕЧАНИ: ГЕРОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ

Партизаны Великой Отечественной войны
Дважды Герои Социалистического Труда
Народные депутаты СССР от колхозов
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Похороненные в Ровненском районе
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVIII съезда КПСС
Председатели колхозов
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС